Мансурян:

 Мансурян, Алиреза (род. 1971) — иранский футболист и футбольный тренер.
 Мансурян, Аракс Егиаевна — армянская оперная певица
 Мансурян, Тигран Егиаевич — армянский композитор